Вале́рий Алекса́ндрович Кли́мов — имя следующих персоналий:
* Климов, Валерий Александрович (род. 1931) — советский скрипач, педагог.
 Климов, Валерий Александрович (род. 1974) — российский футболист.